Линия 4 Сеульского метрополитена ( Соуль чихачхоль сахосон) — четвёртая линия Сеульского метрополитена. Является частью системы электрических железных дорог Столичного региона. Тесно интегрирована с линией 4 электрифицированного железнодорожного транспорта столичного региона, в частности, с системой пригородных поездов. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Линия длиной 31,1 километра с 26 станциями. Цвет линии — голубой.

План этой линии был составлен в 1980 году. В этом году началось строительство, которое завершилось 20 апреля 1985 года.

Станции

Примечания 

Линии Сеульского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1985 году